Le tournoi de Long Island est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1977 se dispute à Port Washington du 11 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Caroline Stoll.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Billie Jean King et Renée Richards.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Long Island
 Saison 1977 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

Long Island
Tennis aux États-Unis en 1977
Sport en avril 1977